Dorema glabrum är en flockblommig växtart som beskrevs av Fisch. och Carl Anton von Meyer. Dorema glabrum ingår i släktet Dorema och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
glabrum